Kurfürstenplatz steht für:
 Kurfürstenplatz (Berlin), anderer Name für den Zeltenplatz, siehe Großfürstenplatz
 Kurfürstenplatz (Dresden), heute Rosa-Luxemburg-Platz (Dresden)
 Kurfürstenplatz (Essen), siehe Liste der Baudenkmäler im Südostviertel
 Kurfürstenplatz (Frankfurt/Main), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Frankfurt-Bockenheim #Kurfürstenplatz
 Kurfürstenplatz (München)

Siehe auch:
 Kurfürstenallee
 Kurfürstendamm
 Kurfürstenstraße